Vilhelm 5. (også Wilhelm, William, Guillaume osv.) er navn på flere fyrstelige personer:

 Vilhelm 5. (1548–1626) – hertug af Bayern 1579–1597.
 Vilhelm 5. (1602–1637) – landgreve af Hessen-Kassel 1627–1637
 Vilhelm 5. (1748-1806) – fyrste af Oranien, arvestatholder i Nederlandene 1751–1795

Se også 
 Vilhelm